In questa voce sono elencati e analizzati i movimenti politici che si richiamano al comunismo, il cui scopo è la realizzazione di una società socialista attraverso un'azione rivoluzionaria, ritenendo che non vi sia altra via, se non in casi particolari.

I movimenti che si possono ricondurre a questa definizione sono molti, vari e talvolta in contrasto tra loro. Inizialmente sono caratterizzati da un'ideologia marxista-leninista che considera prioritaria l'azione rivoluzionaria. L'organizzazione del partito s'imposta come movimento di massa all'interno del quale si deve formare una dialettica sulle iniziative e le modalità di azione.

L'impostazione deve mantenere comunque saldi i principi del socialismo scientifico e l'azione internazionalista per lo scioglimento degli stati nazionali e il superamento del capitalismo.

Con la vittoria, nella guerra civile russa e la conquista del potere, il partito bolscevico sovietico perde parte del suo carattere rivoluzionario per assumere una veste più burocratizzata e verticistica sotto il potere di Stalin. In questa nuova fase si formano molti partiti e movimenti che si rifanno al modello stalinista, caratterizzati per una maggior specificità da un'impronta nazionalista. Allo stesso tempo però nascono movimenti, ad esempio realtà trotskiste ma non solo, che pur richiamandosi al pensiero di Karl Marx e Lenin si contrappongono a Stalin considerandolo non solo responsabile della burocratizzazione sovietica ma anche un ostacolo alla nascita di forze genuinamente internazionaliste.

La fine della seconda guerra mondiale libera l'URSS dal complesso dell'accerchiamento fondendogli una serie di stati satelliti e la possibilità di finanziare movimenti rivoluzionari comunisti e socialisti in chiave anticoloniale e antistatunitense. In questo periodo si organizzano movimenti comunisti che si distanziano dall'ideologia marxista formandone una propria o aggiungendo semplicemente un carattere di uguaglianza sociale e di proprietà statale dei mezzi di produzione a un programma di liberazione dal giogo coloniale o a una ricerca di egemonia di stampo etnico-culturale.

Alcuni esempi possono essere il maoismo, il sandinismo, il lumumbismo e gran parte dei movimenti terzomondisti. Spesso lungo il loro percorso storico mutano gli obbiettivi e le modalità con le quali raggiungerli. Con la fine dell'URSS i movimenti e i partiti di ispirazione stalinista tendono a sciogliersi e a rifondarsi su basi socialiste o socialdemocratiche; i movimenti che sono sorti dalla lotta di liberazione coloniale tendono a mantenere il nome e il potere modificando i concetti comunisti aprendosi al mercato e alla libera iniziativa.

Per ogni Stato si possono identificare partiti, organizzazioni stabili che partecipano alla vita politica sia in elezioni pubbliche che in clandestinità, associazioni e organizzazioni guerrigliere e terroriste, movimenti, organizzazioni instabili che mobilitano temporaneamente un certo numero di persone per influire sulla società, l'economia o la politica.

Africa

Algeria 
 Partito Comunista Algerino (PCA): dal 1920 al 1964, comunista
 Partito Algerino per la Democrazia e il Socialismo (PADS): dal 1993, comunista
 Partito di Avanguardia Socialista (PAGS): dal 1966 al 1993, socialista rivoluzionario, divenuto Ettehadi
 Ettehadi: dal 1993 al 1999, socialista, divenuto Movimento Democratico e Sociale

Angola
 Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola (MPLA): comunista, divenuto socialista dal 1992
 Partito Comunista Angolano (PCA): dal 1955 al 1956, poi confluito nell'MPLA, comunista marxista-leninista

Benin
 Partito Popolare Rivoluzionario del Benin (PRPB): dal 1975 al 1990, al potere dal 1975 al 1990, comunista marxista-leninista

Congo-Brazzaville
 Partito Congolese del Lavoro (PCT): fondato nel 1969, al potere dal 1969 al 1992 e dal 1997 ad oggi, divenuto socialista dal 1992

Egitto 
 Unione Araba Socialista: dal 1962 al 1978, socialista nasseriano
 Partito Comunista Egiziano: dal 1975, comunista marxista-leninista

Etiopia 
 Partito Rivoluzionario del Popolo Etiope (EPRP): dal 1974 al 1977, comunista
 Partito dei Lavoratori d'Etiopia: dal 1984 al 1991, al potere dal 1984 al 1991, comunista marxista-leninista

Mozambico
 Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO): comunista, divenuto socialista dal 1992
 Partito Comunista del Mozambico: dal 1995 inattivo probabilmente sciolto, comunista marxista-leninista

Namibia 
 Partito Comunista della Namibia: dal 1981 al 1989, comunista marxista-leninista, confluito nel Fronte Democratico Unito

Senegal 
 Partito Africano d'Indipendenza (PAI): dal 1957 al 1960, comunista

Somalia 
 Partito Socialista Rivoluzionario Somalo (XHKS): dal 1976 al 1991, al potere dal 1976 al 1991, comunista marxista-leninista

Sudan
Partito Comunista Sudanese (SCP) : dal 1946, comunista marxista-leninista

Sudan del Sud
Partito Comunista del Sudan del Sud: dal 2011, comunista marxista-leninista

America centro-settentrionale

Canada 
 Partito Comunista del Canada: dal 1921
 Lega per l'Azione Socialista: dal 1928 al 1977, comunista trotskista, confluito nella Lega Rivoluzionaria dei Lavoratori
 Partito Progressista-Laburista (LPP): dal 1941 al 1959, comunista marxista-leninista
 Partito Comunista dei Lavoratori del Canada: dal 1972 al 1980, comunista maoista 
 Gruppo Marxista Rivoluzionario (RMG): dal 1973 al 1977, comunista trotzkista, confluito nella Lega Rivoluzionaria dei Lavoratori
Partito Comunista del Canada (Marxista-Leninista)(PCC(ml)): fondato nel 1970, comunista marxista-leninista
 Lega Rivoluzionaria dei Lavoratori (RWL): fondato nel 1977, comunista trotzkista, divenuto Lega Comunista

Costa Rica 
 Partito di Avanguardia Popolare (PVP): dal 1931 al 2004, comunista, confluito nella Sinistra Unita
 Partito Socialista dei Lavoratori (PST): dal 1976 al 2004, comunista trotzkista, confluito nella Sinistra Unita
 Partito del Popolo Costaricano (PPC): dal 1985 al 2004, confluito nella Sinistra Unita
 Partito Rivoluzionario dei Lavoratori (PRT): comunista trotzkista, confluito nella Sinistra Unita
 Movimento Unito di Azione del Popolo (MAPU): confluito nella Sinistra Unita

Cuba 
 Partito Socialista Popolare: dal 1925 al 1961, comunista marxista-leninista, confluito nel 1961 nel Partito Unito della Rivoluzione Socialista di Cuba
 Partito Unito della Rivoluzione Socialista di Cuba: dal 1961 al 1965
 Partito Comunista di Cuba (PCC): dal 1965

Grenada 
 New Jewel Movement (NJM): dal 1973 al 1983, al potere dal 1979 al 1983, comunista marxista-leninista

Messico 
 Partito Comunista Messicano: dal 1911 al 1981, comunista marxista-leninista, poi eurocomunista 
 Nucleo Marxista-Leninista del Messico, maoista.

Nicaragua 

 Partito Comunista del Nicaragua: dal 1967

Panama 

 Partito Comunista (Marxista-Leninista) di Panama: dal 1980

Repubblica Dominicana 

 Partito Comunista del Lavoro: dal 1980

Stati Uniti d'America 

 Partito Comunista degli Stati Uniti d'America: dal 1919

America meridionale

Argentina 

 Partito Comunista dell'Argentina: dal 1912
 Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): dal 1958 al 1976, trotzkista.
 Movimiento al Socialismo (MAS): trotzkista.
 Partido Comunista Revolucionario ("PCR"): dal 1968, marxista-leninista-maoista.
 Partido Obrero ("PO"): trotzkista.
 Movimiento Socialista de los Trabajadores ("MST"): eurocomunista.

Bolivia 
 Partito della Sinistra Rivoluzionaria (PIR): dal 1940 al 1979, comunista
 Partito Comunista della Bolivia (Marxista-Leninista) (PCB-ML): dal 1964 al 1978, comunista maoista, divenuto Fronte della Sinistra Rivoluzionaria

Brasile 

 Partito Comunista del Brasile: dal 1922
 Partito Comunista Brasiliano: dal 1922

Cile 

 Partito Comunista del Cile: dal 1912, comunista
 Partito Rivoluzionario Comunista: dal 1966 al 1985, comunista maoista
 Partito Comunista Cileno d'Azione Proletaria: dal 1979

Colombia 
 Partito Comunista Colombiano (PCC)
 Partito Comunista de Colombia (Marxisti - Leninisti) (PCdeC (ML))
 Partito Comunista di Colombia - Maoista (PCC-M)): dal 2001
 Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR)
 Movimento del 19 aprile (M19): dal 1970 al 1990, socialista rivoluzionario, divenuto Alleanza Democratica M-19

Ecuador 

 Partito Comunista dell'Ecuador: dal 1926

Perù
 Sendero Luminoso (guerriglieri)

Venezuela 

 Partito Comunista del Venezuela: dal 1931
 Partito Bandiera Rossa: dal 1970

Asia

Afghanistan 
 Partito Democratico del Popolo Afghano (PDPA): fondato nel 1965, al potere dal 1978 al 1992, filo-sovietico

Armenia 
 Partito Comunista Rinnovato di Armenia (HNKK): dal 2002 al 2003, confluito nel Partito Comunista Unito di Armenia
 Partito Comunista del Lavoro Armeno (HAKK): confluito nel Partito Comunista Unito di Armenia 
 Unione Comunista Armena: confluito nel Partito Comunista Unito di Armenia
 Unione dei Comunisti di Armenia: confluito nel Partito Comunista Unito di Armenia
 Partito Marxista di Armenia: confluito nel Partito Comunista Unito di Armenia
 Partito degli Intellettuali: confluito nel Partito Comunista Unito di Armenia

Bangladesh 
 Partito Comunista del Pakistan dell'Est: fondato nel 1968, comunista marxista-leninista, divenuto Partito Comunista del Bangladesh
 Partito Comunista del Bangladesh (Leninista) (BCP(L)): dal 1971 al 1980, confluito nel Partito dei Lavoratori del Bangladesh

Cambogia 
 Partito Comunista di Kampuchea (conosciuto soprattutto come Khmer rossi): dal 1959 al 1999, al potere dal 1975 al 1979
 Partito Popolare Cambogiano: dal 1981, comunista marxista-leninista, divenuto socialista dal 1991.

Cina
Partito Comunista Cinese (PCC): dal 1921 ad oggi (attualmente al potere)

Corea del Nord
 Partito del Lavoro di Corea: attualmente al potere

Filippine 
 Partito Comunista delle Filippine, marxista-leninista.
 Partito Comunista delle Filippine, maoista.

Georgia 
 Partito Comunista dei Lavoratori Georgiani: divenuto Partito Comunista Unificato di Georgia
 Partito Comunista Rinnovato di Georgia (SAKP): dal 1997 ad oggi, comunista

Giappone 
 Partito Comunista dei Lavoratori: dal 1966 al 1986, comunista marxista-leninista
 Partito Comunista del Giappone (Marxista-Leninista) (JCP(ML)): dal 1974 al 1999, comunista marxista-leninista, confluito nel Partito Comunista dei Lavoratori
 Partito Comunista Giapponese: fondato nel 1923, filo-sovietico fino al 1964

Indonesia
 Partito Comunista Indonesiano: maoista.

Iran 
 Partito Comunista d'Iran: dal 1920 al 1921, comunista
Communist party of Iran
Worker-communist Party of Iran (WPI)

Iraq 
•Partito Comunista Iracheno

Israele 

 Am Ehad: dal 1999 al 2004, social-democratico
The Communist Party of Israel

Laos
 Partito Rivoluzionario Popolare del Laos: attualmente al potere

Mongolia
 Partito del Popolo Mongolo: fondato nel 1921, al potere dal 1924 al 1992, divenuto socialista dal 1992

Nepal 

 Partito Comunista del Nepal (centro maoista) (1994-2018), rifondato nel 2021.
 Partito Comunista del Nepal (marxista-leninista unificato): maoista. (1991-2018), rifondato nel 2021
 Partito Comunista Nepalese (2018-2021) 
 Partito comunista del Nepal (unificato socialista) ( 2021-)

Palestina 
 Partito Comunista Palestinese (PKP): dal 1919 al 1991, comunista marxista-leninista, divenuto Partito Popolare Palestinese
 Organizzazione Popolare per la Liberazione della Palestina: dal 1964 al 1969, socialista nazionalista 
 FPLP (Fronte popolare per la liberazione della Palestina): dal 1966 marxista-leninista e socialista nazionalista
 FDLP (Fronte democratico per la liberazione della Palestina): dal 1969 maoista e socialista nazionalista.

Turchia 
 Partito Comunista della Turchia/Marxista-Leninista: maoista.

Vietnam 
 Partito Comunista Indocinese: dal 1930 al 1945
 Partito dei Lavoratori del Vietnam: dal 1960 al 1976, divenuto Partito Comunista Vietnamita

Yemen del Nord 
 Partito Democratico Rivoluzionario dello Yemen
 Partito di Avanguardia Popolare dello Yemen del Nord: ba'thista di sinistra
 Organizzazione della Resistenza Rivoluzionaria
 Fronte Nasseriano

Yemen del Sud 
 Fronte Nazionale per la Liberazione dello Yemen del Sud Occupato (NLF)
 Partito Democratico di Unione Popolare
 Partito di Avanguardia Popolare dello Yemen del Sud: ba'thista di sinistra
 Partito Socialista Yemenita: fondato nel 1978, al potere dal 1978 al 1990, divenuto socialista dal 1990

Europa

Albania 
 Partito Comunista Albanese: fondato nel 1941, al potere dal 1946 al 1948, anno in cui è divenuto Partito del Lavoro d'Albania
 Partito del Lavoro d'Albania (PPSH): al potere dal 1948 al 1991, marxista-leninista, divenuto poi Partito Socialista d'Albania
 Partito Comunista d'Albania: fondato nel 1991, comunista marxista-leninista hoxhaista

Belgio 
 Partito Comunista del Belgio (KPB/PCB): dal 1921 al 1989, comunista stalinista, poi socialista, scisso nel Partito Comunista delle Fiandre e della Vallonia

Bulgaria 
 Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Bulgaria (conosciuto anche come Tesnyatsi): fondato nel 1903, dal 1919 Partito Comunista Bulgaro
 Partito Comunista Bulgaro (BKP, dal 1938 al 1948 Partito dei Lavoratori Bulgari): fondato nel 1919, al potere dal 1946 al 1989, divenuto Partito Socialista Bulgaro

Cecoslovacchia 
 Partito Comunista di Cecoslovacchia (KSČ): dal 1921 al 1992, al potere dal 1948 al 1989

Cipro 
 Partito Comunista di Cipro (KKK): dal 1926 al 1941, comunista, confluito nel Partito Progressista dei Lavoratori

Danimarca 
 Lega Comunista: dal 1972 al 1980, comunista
 Lega di Unità Marxista-Leninista: dal 1972 al 1975, comunista maoista 
 Lega Marxista-Leninista (MLF): dal 1976 al 1978, comunista marxista-leninista

Estonia 
 Partito Comunista dell'Estonia (EKP): nato nel 1990 e dissolto nel 1991, comunista marxista-leninista pro-Urss

Finlandia 
 Partito Comunista Finlandese (SKP): dal 1918 al 1989, comunista marxista-leninista, poi eurocomunista

Francia 
 Partito Comunista Francese (PCF), comunista marxista-leninista
 Gruppo Trotzkista: dal 1939 al 1952, comunista trotzkista
 Partito Comunista Internazionalista (PCI): dal 1944 al 1952, comunista trotzkista
 Voce Operaia (VO): dal 1956 al 1968, comunista trotzkista, divenuto Lotta Operaia
 Lega Comunista (LC): dal 1969 al 1973, comunista trotzkita, divenuto Lega Comunista Rivoluzionaria
 Libertat! Esquèrra revolucionària d'Occitània, comunista, indipendentista occitano

Germania 
 Lega di Spartaco: dal 1916 al 1918, comunista, divenuto Partito Comunista di Germania
 Partito Comunista di Germania: attivo dal 1918 al 1956.
 Partito Comunista d'Opposizione (KPO): dal 1928 al 1939
 Partito Comunista Operaio di Germania ("KAPD"): dal 1920 al 1933, comunista "Consiliarista". Sostenitore dell'astensionismo elettorale. Contro di loro Lenin scrisse "Estremismo: malattia infantile del socialismo".
 Partito Comunista Unificato di Germania ("VKPD"): dal dicembre 1923 mediante l'unificazione tra la tendenza che faceva capo a Levi del KPD ed il Partito Socialista Indipendente- Sezione dell'Internazionale Comunista, a tutt'oggi. Da notare che, nel 1929, contro questo partito, fu varata una particolare legislazione discriminante, tale che, pur non vietandolo, i suoi militanti sono sottoposti a diversi vincoli. In particolare, i dipendenti pubblici, iscritti a tale partito, sono obbligati ad un particolare giuramento di fedeltà ed il loro status è motivo demerito.
 Partito Indipendente dei Lavoratori di Germania (UAPD): dal 1950 al 1952, comunista titoista
 Partito Socialista Unificato di Germania: partito a capo della Germania Orientale dal 1946 al 1990, al potere dal 1949 al 1990, divenuto in seguito Partito del Socialismo Democratico
 Partito Socialista Unificato di Berlino Ovest: sezione del Partito Socialista Unificato di Germania attiva Berlino Ovest. (SEW): dal 1962 al 1990, comunista, confluito nel Partito del Socialismo Democratico
 Partito Comunista di Germania/Marxisti-Leninisti (KPD/ML): dal 1968 al 1986, comunista maoista, confluito nel Partito di Unità Socialista di Germania
 Partito Comunista di Germania-Struttura Organizzativa: partito maoista attivo dal 1970 al 1980.
 Partito Comunista Tedesco: fondato nel 1968 e attualmente attivo.
 Partito Marxista-Leninista di Germania: partito maoista fondato nel 1982 e attualmente attivo.
 Partito Comunista di Germania (1990): partito stalinista ed antirevisionista fondato dopo la riunificazione

Regno Unito 
 Partito Repubblicano dei Lavoratori Scozzesi (SWRP): dagli anni 10 agli anni 20, comunista nazionalista
 Partito Comunista di Gran Bretagna (CPGB): dal 1920 al 1991, comunista filo-sovietico, poi socialista radicale
 Partito Comunista del Lavoro: dal 1920 al 1921, comunista
 Comitato per la Sconfitta del Revisionismo, per l'Unità Comunista (CDRCU): dal 1963 al 1970, comunista maoista, scisso nel Partito dei Lavoratori di Scozia e nel Partito dei Lavoratori di Inghilterra
 Organizzazione Comunista Britannica e Irlandese (B&ICO): dal 1965 fino agli anni 90, comunista marxista-leninista
 Federazione Comunista di Britannia (Marxista-Leninista): dal 1968 al 1998, comunista maoista
 Partito dei Lavoratori d'Inghilterra: dal 1968 al 1986, comunista marxista-leninista
 Organizzazione Comunista delle Isole Britanniche (COBI): dal 1974 agli anni 80, comunista marxista-leninista

Grecia 
 Partito Comunista di Grecia (KKE): fondato il 4 novembre 1918 con il nome di SEKE (Partito Socialista del Lavoro di Grecia)
 Partito Comunista Marxista-Leninista di Grecia (M-L KKEi): maoista.

Irlanda 
 Partito Comunista d'Irlanda (Marxista-Leninista) (CPI-ML): dal 1965 al 2003, comunista marxista-leninista
 Lega per una Repubblica dei Lavoratori: dal 1968 al 1990, comunista trotzkista
 Partito Socialista Laburista: dal 1977 al 1982, socialista radicale
 Partito Comunista d'Irlanda: dal 1933 ad oggi

Italia

Lituania 
 Partito Democratico della Lituania: dal 1918 al 1990, filo-sovietico, divenuto Partito Democratico Laburista della Lituania

Paesi Bassi 
 Partito Comunista dei Paesi Bassi (CPN): fondato nel 1909, comunista

Polonia 
 Socialdemocrazia del Regno di Polonia e Lituania (SDKPiL): dal 1893 al 1918, marxista, confluito nel Partito Comunista di Polonia
 Partito Comunista di Polonia (KPP): dal 1918 al 1938, filo-sovietico
 Partito dei Lavoratori Polacchi (PPR): dal 1942 al 1948, stalinista, confluito nel Partito Operaio Unificato Polacco
 Partito Operaio Unificato Polacco (PZPR): dal 1948 al 1989, filo-sovietico, divenuto Socialdemocrazia della Repubblica di Polonia
 Partito Comunista di Polonia (KPP): fondato nel 2002

Romania 
 Partito Comunista Rumeno (PCR): dal 1921 al 1989, al potere dal 1947 al 1989

Russia/Unione Sovietica 
 Partito Socialdemocratico Russo (RSDLP): dal 1898 al 1903, socialista rivoluzionario
 Partito Bolscevico: dal 1903 al 1918
 Partito Comunista Russo (Bolscevichi) (RCP(b)): dal 1918 al 1925, divenuto Partito Comunista di Tutta l'Unione (Bolscevichi), fu il detentore de facto del potere durante tutta la Russia Sovietica, ovvero dal 1918 al 1991
 Partito Comunista di Tutta l'Unione (Bolscevichi) (AUCP(b)): dal 1925 al 1952, divenuto Partito Comunista dell'Unione Sovietica
 Partito Comunista dell'Unione Sovietica (PCUS): dal 1952 al 1991
 Partito Comunista della Federazione Russa: nato nel 1991 dalle ceneri del PCUS

Spagna 
 Partito Comunista Spagnolo (PCE): dal 1920 al 1921, comunista, confluito nel Partito Comunista di Spagna
 Partito Comunista Operaio Spagnolo: 1921, comunista, confluito nel Partito Comunista di Spagna
 Sinistra Comunista di Spagna (ICE): dal 1931 al 1935, comunista trotzkista, confluito nel Partito Operaio di Unificazione Marxista
 Partito Operaio di Unificazione Marxista (POUM): dal 1935 al 1980, tendenzialmente trotzkista
 Partito Socialista Unificato di Catalogna (PSUC): dal 1936 al 1997, comunista
 Partito dei Lavoratori di Spagna - Unità Comunista (PTE-UC): dal 1986 al 1991, socialista, confluito nel Partito Socialista Operaio Spagnolo

Svizzera 

 Partito Comunista (PC): Ex sezione del PdL, nel 2014 diventa un partito su scala nazionale.
 Partito del Lavoro (PdL): Partito Comunista storico.

Ucraina 
 Partito Comunista d'Ucraina.
 Partito Marxista-Leninista d'Ucraina: maoista.
 Partito Comunista della Repubblica Popolare di Doneck
 Partito Comunista della Repubblica Popolare di Lugansk

Ungheria 
 Partito Comunista Ungherese (MKP): dal 1918 al 1948, al potere dal 1918 al 1919, confluito nel Partito dei Lavoratori Ungheresi
 Partito dei Lavoratori Ungheresi (MDP): dal 1948 al 1956, al potere dal 1948 al 1956, riorganizzato nel Partito Socialista Operaio Ungherese
 Partito Socialista Operaio Ungherese (MSZMP): dal 1956 al 1989, al potere dal 1956 al 1989

Jugoslavia 
 Partito Socialista Laburista di Jugoslavia (comunista) (SRPJ(k)): dal 1919 al 1920, socialista rivoluzionario, divenuto Partito Comunista di Jugoslavia
 Partito Comunista di Jugoslavia (KPJ): dal 1920 al 1952, comunista, confluito nella Lega dei Comunisti di Jugoslavia
 Lega dei Comunisti di Jugoslavia (SKJ): dal 1952 al 1990, comunista titoista

Oceania

Australia 
 Partito Comunista d'Australia (CPA): dal 1920 al 1991, stalinista, poi socialista radicale
 Partito Comunista d'Australia (SPA): dal 1971, comunista marxista-leninista.

Voci correlate 
 Politica
 Socialismo
 Comunismo
 Organizzazioni armate di sinistra in Italia

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Movimenti politici
Partiti comunisti